Wrzosówka peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Wrzosówka, un village dans la voïvodie de Lublin
 Wrzosówka, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Wrzosówka, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix